

Softwares
Paint Horse
paint.net
Paint Shop Pro
Microsoft Paint

Outros
Paint (Pensilvânia)

Desambiguação